Joannes Alexander Maes (Ekeren, 1 april 1901 - Zwijndrecht, 30 december 1973) was een Belgische wielrenner.

Alexander Maes, zoon van Lambertus Maes en Anna Maria Teunen, was een Belgisch professioneel wielrenner van 1924 tot 1933. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij volgens gegevens van het Central Register for War Refugees samen met zijn ouders en zes andere kinderen, vluchteling in Groot-Brittannië, waar hij tweemaal (de eerste keer in 1915, een tweede keer in 1916) in het grootschalige vluchtelingenkamp te Earl's Court (London) verbleef. Met zijn ouders verbleef hij als vluchtelingenkind ook in Drumclog (Schotland), het industriële stadsdeel Fulham (London) en ten slotte Twickenham (Greater London). 

Tijdens zijn profcarrière deed hij voornamelijk aan baanwedstrijden (zoals de zesdaagse van Gent en Brussel) en straatcriteria mee. Gedurende deze tijd wist hij negen individuele overwinningen te behalen, de meeste daarvan in de sprint bij zogenaamde kermiskoersen (Zwijndrecht in 1927, Lebbeke en Aalter in 1928 en de Grote Velokoers te Zottegem in 1930). Zijn belangrijkste successen waren onder meer het winnen van de wedstrijd Parijs-Menen (1925), het circuit de l'Arvor (1927), de Schaal Sels Merksem (1928), de Grote 1-mei Prijs (1928) en het winnen van de Nationale Sluitingsprijs in 1929, die dat jaar voor het eerst gereden werd. 
Hij reed onder meer bij de ploeg Peugeot-Dunlop. Hij deed tweemaal mee aan de Ronde van Vlaanderen (24ste in 1926 en 28ste in 1927).

Na zijn wielercarrière hield hij een sportcafé open in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis.

Externe links 

 Alexander Maes in de databank van Wielersite.net

Belgisch wielrenner